Fanta-Ghirò, persona bella – fiaba popolare italiana
 Fantaghirò – franchise di miniserie televisive italiane
 Fantaghirò – miniserie televisiva italiana del 1991, prima dell'omonimo franchise
 Fantaghirò – album di Amedeo Minghi del 1991, colonna sonora della miniserie
 Fantaghirò – serie animata spagnola del 1999